Cavite désigne aux Philippines :
 La ville de Cavite ;
 La province de Cavite.